Žrelo je lahko:

 Žrelo, del prebavil
 Žrelo, slovensko dramsko delo iz leta 2005
 Žrelo, ameriški film iz leta 1975
 Žrelo 2, ameriški film iz leta 1978
 Žrelo 3-D, ameriški film iz leta 1983
 Žrelo: Maščevanje, ameriški film iz leta 1987
 Žrelo, ameriški roman iz leta 1974